Willibald van Eichstätt - 8e-eeuwse bisschop van Eichstätt
 Willibald (priester) - 8e-eeuwse priester, schrijver van een vita over Bonifatius